Кенасса в Киеве (находящаяся по адресу ул. Ярославов Вал (бывш. Б. Подвальная), 7; в 100 метрах от Золотых ворот) была построена по инициативе Соломона Когена и по благословению киевского газзана Иосифа Султанского. Построили кенассу в течение 1898—1902 годов популярный архитектор Владислав Городецкий и инженер Антон Страус.
Постройка отличается красотой и роскошью отделки в мавританско-арабском стиле.
Ныне в здании (с утраченными куполом и интерьерами) размещается Дом актёра.

История строительства 
Караимская община Киева в 1896 году насчитывала 800 человек. Для покупки земельного участка под строительство кенассы и жилого дома, доходы с которого могли бы идти на благотворительные нужды караимской общины, Коген выделил 35 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в 1897 году Когена разбил паралич, он продолжал лично руководить делами. Соломон Коген умер в 1900 году. В завещании он предусмотрел, кроме прочего, и средства для завершения строительства молитвенного дома. Дело Соломона Когена продолжил его брат, Моисей. Всего на постройку было израсходовано около 200 тысяч рублей.

Сооружение было украшено замечательным куполом и чрезвычайной красоты лепными украшениями работы итальянца Элио Саля с использованием довольно дорогого на то время материала — цемента. На цоколе исчезнувшего купола до сих пор можно рассмотреть лепной орнамент в виде бесконечной свастики, но для этого надо перейти на противоположную сторону улицы.

На портале входа была расположена надпись на арабском — перевод стихов из Книги Бытия: .

Торжественное освящение кенассы совершил  года, специально приехавший из Феодосии глава русских караимов, Таврический и Одесский гахам Самуил Пампулов. На торжественном обеде после церемонии освящения присутствовали вице-губернатор Ф. К. Штакельберг, городской голова Киева В. Н. Проценко, ректор Киевского университета Ф. Я. Фортинский, архитектор В. В. Городецкий, скульптор Э. Саля, другие представители официального Киева, крымских и киевских караимов.

Современный этап 

После установления советской власти кенасса была закрыта. Деятельность общины была прекращена. С 1926 года в здании бывшей кенассы разместилось учреждение политпросвета, позднее — Кукольный театр. Во время Великой Отечественной войны в здании проходили римо-католические службы, сопровождаемые игрой на фисгармонии. С 1952 года в здании разместился кинотеатр «Заря». В 1968 году здание было реконструировано.

За это время кенассе был причинён непоправимый вред: навсегда был утрачен блестяще выполненный купол. Сегодня зданию не хватает существенной детали — сферического купола со шпилем. В 1970-е годы к кенассе было пристроено небольшое помещение, через которое легко можно было пройти в здание, минуя центральный вход.

В настоящее время кенасса используется не по назначению, в здании кенассы с 1981 года находится Дом актёра. В 1994 году кенасса предоставлялась на правах аренды Киевской прогрессивной иудейской общине для празднования Пурима.

Киевское караимское национальное общество «Догунма» («Возрождение») не выдвигало требований о возвращении Дома актера караимам. По последней переписи населения в Киеве насчитывается 43 караима. 13 февраля 2010 года, с целью сохранить уникальный памятник архитектуры, киевский городской совет решил выселить Дом актёра из здания кенассы.

Газзаны 
 Иосиф Исаакович Султанский

Примечания

Литература 
 
 Андрей Белоусов. Хазар потомки // Зеркало недели, 29 января 1999, № 4 (225).
 Альбом «Комплекс караимских кенас в Евпатории и другие кенасы в мире» / сост. В. В. Миреев — Международный институт крымских караимов: Симферополь, Украина: 2006. — 55 стр.

Ссылки 
 Київ: караїмська кенаса (Архітектурні та природні пам'ятки України)
 Караїмська кенаса (Сайт історії Києва)
Как устроен Дом актера

Кенассы Украины
Культовые сооружения Киева
Здания, спроектированные Владиславом Городецким
Культовые сооружения, построенные в 1902 году
Здания и сооружения, построенные в 1902 году на Украине
Памятники архитектуры Украины национального значения